Erhard Wetzel (1903-1975) − prawnik niemiecki, hitlerowiec
 Friedrich Wetzel (1909-?) − hitlerowiec, SS-man
 Jake Wetzel (ur. 1976) − kanadyjski wioślarz
 Hrabstwo Wetzel